„Into the Unknown“ е пети студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Това е най-успешния комерсиално албум до днес.

Заема #31 място във финландската класация, като остава две седмици в топ 40. Единственият албум, който влиза в класациите.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали, клавиши
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Шарли Д'Анджело – бас
 Бярн Холм – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1996 година